Omartsjevo (Sjoemen)
 Omartsjevo (Sliven)